I. Mehmed oszmán szultán
 I. Mehmed nagyszeldzsuk szultán
 I. Mehmed kermánsah